Większy Klucz Salomona
 Lemegeton (Mniejszy Klucz Salomona)